Schiller är ett efternamn av tyskt ursprung. Dess mest kände bärare är den tyske författaren Friedrich Schiller. Enligt offentlig statistik tillgänglig i november 2018 var 333  personer med efternamnet Schiller bosatta i Sverige. I Tyskland uppskattas 23645 personer ha detta efternamn.

Personer med efternamnet Schiller
 Aina Schiller (1887–1978), svensk gymnastikdirektör och konstnär
 Axel Lewton Schiller (1829–1907), svensk pedagog, har givit namn åt Schillerska gymnasiet
 Dennis Schiller (född 1965), svensk fotbollsspelare
 Ferdinand Canning Scott Schiller (1864–1937), engelsk filosof
 Fredrik Schiller, (född 1952), svensk diplomat
 Friedrich Schiller (1759–1805), tysk författare, dramatiker och filosof
 Glenn Schiller (född 1960), svensk fotbollsspelare
 Gunnar Schiller (1921–1982), svensk målare och tecknare
 Gunnar Schiller (läkare) (1893–1981), svensk läkare, målare och tecknare
 Harald Schiller (1898–1982), författare, journalist, litteraturkritiker
 Hermann Schiller (1839–1902), tysk historiker och filolog
Karl Schiller, flera personer
Karl Schiller (författare) (1887–1958), svensk författare och journalist
Karl Schiller (politiker) (1911–1994), tysk vetenskapsman och politiker
Karl Schiller (1861–1952), svensk läkare och kynolog
Per Schiller (1858–1892), svensk lantbrukare, jägare och hundägare
Phil Schiller, amerikansk företagsledare
 Stephanie Schiller (född 1986), tysk roddare 
Thomas James Schiller (född 1986), kanadensisk skidåkare

Fiktiva personer 
 Rollfigurer i svenska TV-serien Solsidan
 Fredrik Schiller (Solsidan)
 Mikaela Schiller

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn